Merajoth is de achtste hogepriester van de Israëlieten. Verder is er niets over hem bekend.

Stamboom 

Joods hogepriester